Клуб Депортіво Тенерифе "Б" - резервна команда футбольного клубу Тенерифе, що базується в Санта-Крус-де-Тенерифе, в автономній спільноті Канарських островів. Станом на 2020 рік виступає в Терсера Дивізіоні, проводячи домашні ігри на стадіоні Ciudad Deportiva de Geneto, що вміщує 2400 глядачів.

Історія 
1980 року, через тринадцять років після заснування клубу "Депортіво Салуд",  його придбав клуб "Тенерифе" і зробив своєю резервною командою поряд з "Tenerife Aficionado". Вперше грав у третьому дивізіоні в 1989—1990 .

1992 року команду перейменовано на Unión Deportiva Tenerife Salud.  На третьому рівні вдруге взяв участь в сезоні 1995–1996 років, вже як Тенерифе Б, і знову одразу ж вилетіла. Переважну більшість наступних десятиліть вона провела у четвертому дивізіоні .

Статистика за сезону 
Club Deportivo Tenerife "Aficionados"
 

5 seasons in Терсера Дивізіон

Unión Deportiva Salud

1 season in Сегунда Дивізіон Б
12 seasons in Терсера Дивізіон

Club Deportivo Tenerife "B"

Досягнення 
 Терсера Дивізіон: (3) 1988–89, 2008–09, 2017–18
 Кубок Геліодоро Родрігеса Лопеса: (5) 2001–02, 2002–03 2007–08, 2008–09, 2014–15
 Преференте Тенерифе: (2) 1981–82, 2004–05

Посилання 
 Офіційний вебсайт (іспанською)
 Профіль команди Futbolme (іспанською)

Футбольна форма з некоректним зразком